Де Пап ()

 Де Пап, Сезар (Цезарь; ; 1841—1890) — бельгийский врач и политический деятель.
  — бельгийский художник.

См. также 
 Папе
 Папа, Гвидо де

Примечания